Sudheim ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Niedersachsen:
 Sudheim, Ortsteil der Stadt Northeim, Landkreis Northeim
in Nordrhein-Westfalen:
 Sudheim (Brakel), Wüstung und Rittergut bei Brakel, Kreis Höxter
 Gut Sudheim (mit Wüstung Sudheim), bei Lichtenau, Kreis Paderborn
 Hochwasserrückhaltebecken Sudheim, bei Lichtenau, Kreis Paderborn

Sudheim ist der Name folgender Personen:
 Ludolf von Sudheim (1336–1341), deutscher Orientpilger und Geistlicher

Sudheim ist der Name folgender Vereine:
 TSV Sudheim in Sudheim (Northeim)

Siehe auch:
 Sudheimer
 Stuttgart-Süd#Südheim
 Ernst-Dieter Suttheimer